Eothinia är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Harry K. Harring och Myers 1922. Eothinia ingår i familjen Notommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Eothinia